Parisot ist der Name zweier französischer Gemeinden: 

 Parisot (Tarn) im Département Tarn
 Parisot (Tarn-et-Garonne) im Département Tarn-et-Garonne

Parisot ist der Familienname folgender Person: 

 Aldo Parisot (1918–2018), US-amerikanischer Cellist und Musikpädagoge
 Claude Parisot (1704–1784), französischer Orgelbauer
 Dean Parisot (* 1952), US-amerikanischer Film- und Fernsehregisseur, Sohn des Aldo Parisot
 Jean Parisot de La Valette (1494–1568), 1557–68 Großmeister des Malteserordens
 Laurence Parisot (* 1959), Chefin des französischen Meinungsforschungsinstituts „l’Institut français d’opinion publique“ und Präsidentin des Unternehmerverbands „Mouvement des entreprises de France“ (Medef)
 Léon Parisot (1890–1971), französischer Bahnradsportler
 Louis Parisot (1885–1960), Erzbischof von Cotonou, Benin
 Pierre Parisot (1703–1769), französischer Kapuziner und Missionar in Indien